

Patronyme 

 Pierre Victurnien Vergniaud (1753-1793), avocat, homme politique et révolutionnaire français ;
 Guillaume Vergniaud (1764-1844), personnalité politique française.

Prénom 
 Vergniaud Leconte (1868-1932), avocat, écrivain et historien haïtien.

Toponyme 
 Rue Vergniaud, voie française de Lille ;
 Rue Vergniaud, voie française de  arrondissement de Paris.

Autres 

 Vergniaud (1911-1928), cuirassé de la marine française.